Абеокута — стародавня держава в Африці
 Абеокута — місто в Нігерії